Strothotte ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Strothotte (* 1959),  kanadischer Informatiker und Präsident der Kühne Logistics University
 Willy Strothotte (* 1944), Präsident des Verwaltungsrates und Minderheitsaktionär von Glencore